William Liath de Burgh (latin : Camus, anglais : The Grey et français : le Gris), mort le . Chef de la branche cadette de la famille de Burgh, il contrôla pendant presque un demi-siècle le patrimoine familial dans le Connaught.

Origine familiale 
William ou Guillaume Liath de Burgh était le fils de Guillaume le Jeune de Burgh (anglais William Óg de Burgh), lui-même fils cadet de Richard de Burgh. Il était après son cousin-germain Richard Óg de Burgh Seigneur de Connaught et Comte d'Ulster le principal seigneur anglo-normand du Connaught. Il fut également à l’origine de la forte influence de la culture gaélique sur sa famille

Biographie 
La première mention retenue par les Annales de l’activité de William Liath de Burgh se rapporte à l’année 1277. Il participe alors avec son cousin Richard Og de Burgh Comte d'Ulster à la guerre civile qui oppose Brian Ruaidh Ó Briain roi de Thomond (1268-1277) à son neveu Thoirdelbach mac Taigd Cael Uisce Ó Briain futur roi de Thomond (1276/1284-1306).Cette rivalité était accentuée par l’antagonisme de la Famille de Bourg avec la famille de Clare nouvellement implantée dans l’ouest de l'Irlande depuis qu’elle avait été investie en 1276 par le roi Édouard  d'Angleterre de l’ensemble du Thomond sous le nom de Comté de Clare.

Brian Ruadh  Ó Briain battu par son rival Thoirdhelbach mac Tagd Cael Uisce  Ó Briain à la bataille de Magh-Gresain est ignominieusement mis à mort par son allié Richard de Clare en 1277.Ce crime unit les O’Brien et les De Burgh contre le meurtrier. Il se soldera par meurtre de Thomas de Clare par Thoirdhelbach O’Brien en 1287 et l’expulsion postérieure des de Clare du Thomond. 

En 1296 William Liath fonde le couvent des Franciscains de Galway dans lequel nombreux de ses descendants seront ensuite inhumés.

En 1311 William Liath engage une nouvelle guerre au Thomond afin de soutenir Donnchad mac Toirdhelbaich (tué en 1311),le fils de Thoirdhelbach mac Tagd Cael Uisce contre les petits-fils de Brian Ruadh  Ó Briain : Diarmait Cléirech Ó Briain  (mort en 1313), Donnchad mac Domnaill Ó Briain (tué en 1317 ) et Brian Ban mac Domnaill mort en 1350, soutenus par Richard de Clare (mort en 1318). Bien que Richard de Clare soit défait William Liath est capturé par ses hommes Il est libéré contre rançon en échange de Diarmait  Ó Briain qui avait été capturé par les alliés des de Burgh. 

En 1315 William Liath est appelé par son cousin Richard Og Comte d'Ulster pour l’appuyer dans la défense de son domaine attaqué par Édouard Bruce le frère du Roi Robert  d’Écosse qui avait décidé d’étendre sa guerre contre le souverain anglais à l’Irlande. Les forces des de Burgh sont écrasées à la bataille de Connor le  et William Liath blessé est capturé est envoyé comme prisonnier en Écosse le 

En juillet 1316 il est racheté par Richard Og de Burgh Comte d'Ulster aux Écossais mais il doit laisser en garantie du paiement de sa rançon son second fils Edmond en otage.

De retour dans le Connacht William Liath prend part à la bataille décisive qui se livre aux portes d’Athenry, le  et qui oppose Felim mac Aeda Ua Conchobair, le jeune roi de Connacht (1310-1316) qui veut chasser définitivement les anglo-normand du Connacht car il estime le Comte d'Ulster, très affaiblit par sa défaite de l’année précédente devant les Écossais. 

Felim mac Aedh Ua Conchobair rassemble une coalition des souverains gaéliques menacés par la Famille de Bourg non seulement au Connacht mais également Donnchad mac Domnaill Ó Briain de Thomond, O’Kelly/Ó Cellaigh des Uí Maine, O’Rourke/ Ó Ruairc  de Bréifne, O'Hara, O’Farell. Les nobles anglo-normands du Connaught placés sous le commandement de Richard de Bermingham seigneur d’Athenry (nommé Mac Feorais par les irlandais) et de William Liath de Burgh écrasent lors de la Bataille d'Athenry l’armée des gaëls qui perdent dans le combat plusieurs rois dont Felim mac Aedh Ua Conchobair

William Liath de Brurgh meurt le  et il est inhumé avec son épouse dans le couvent des Dominicains de Galway.

Union et descendance 
William Liath de Burgh avait épousé une princesse gaélique Finola O’Brien une fille du roi de Thomond Brian Ruaidh Ó Briain dont: 
 Walter de Burgh incacéré par son cousin William Donn de Burgh le Comte d'Ulster qui le laisse mourir de faim en 1332 
 Edmond Albanach mort en 1375. Otage en Écosse après la libération de son père il reçoit ensuite le surnom d’Albanach (l’Écossais) sous lequel il reste connu. Ancêtre des seigneurs de Mayo. 
 Ulick Bod an Balcuigh d’Annaghkeen mort en 1343. Ancêtre des seigneurs de Clanricard.
 Raymond de Burgh ancêtre des MacRaymond de Clare
 Richard de Burgh An Forbair ancêtre des Burke d’Umhaill dans le Comté de Mayo. 
 Theobald de Burgh mort en 1336.
 Thomas de Burgh Trésorier d’Irlande de 1331 à 1334.
 Gylle épouse sir Richard de Mandeville assassin en 1333 de William Donn de Burgh.

Notes et références

Bibliographie 
  Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume IV (1216-1333), chapitre XXXVI " The Earldom of Ulster 1271-1315 " pages 130-158 & tableau généalogique page 158.
  Martin J.Blake: Journal of the Galway Archaeological and Historical Society: Notes of the personns named in the Obituary Book of the Franciscan Abbey at Galway.
   

Décès en février 1324
William Liath
Histoire de l'Irlande médiévale